KFC est un sigle qui peut désigner :
 Kentucky Fried Chicken, une chaîne de restauration rapide américaine.

kfc est un code qui peut désigner :
 konda, une langue parlée par environ 20 000 personnes, en Inde, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code de langue